Khūbestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khūkestān, ort, Kerman, 
 Khūbestān (ort i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar